Jesper Hansen (schutter) (1980), Deens olympisch schutter
 Jesper Hansen (voetballer) (1985), Deens voetballer
 Jesper Hansen (wielrenner) (1990), Deens wielrenner
 Jesper Hansen (volleyballer), Deens volleyballer